Diecezja  Zomba – diecezja rzymskokatolicka w Malawi. Powstała w 1952 jako apostolski wikariat. Podniesiona do rangi diecezji w 1959.

Biskupi diecezjalni 
 Biskupi
 bp George Tambala, OCD (2015–2021)
 bp Thomas Msusa, S.M.M. (2004 – 2013)
 bp Allan Chamgwera (1981 – 2004)
 bp Matthias A. Chimole (1970– 1979)
 bp Lawrence Pullen Hardman, S.M.M. (1959 – 1970)
 Wikariusze apostolscy
 bp Lawrence Pullen Hardman, S.M.M. (1952 – 1959)

Bibliografia 
 Gcatholic

Zomba
Zomba